Héran peut renvoyer à : 
 François Héran (1953-), sociologue et démographe français
 Frédéric Héran, urbaniste et économiste français